Akenomyces är ett släkte av svampar. Akenomyces ingår i klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Akenomyces